Заво́лжское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского района Тверской области.
На территории поселения находятся 32 населенных пункта. Центр поселения — посёлок Заволжский.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Заволжского и Большеборковского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 189 км².
 Нахождение: западная часть Калининского района.
 Граничит:
 на севере — с Черногубовским СП,
 на востоке — с городом Тверь,
 на юге (по Волге)— с Никулинским СП и Красногорским СП,
 на западе — со Старицким районом, Васильевское СП,
 на северо-западе — с Медновским СП.

Транспорт 
Поселение пересекает автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург», северо-восточная граница по железной дороге «Москва — Санкт-Петербург».

Экономика 
Основные хозяйства: ЗАО «Заволжское», колхоз «Мир».

Население 

На 01.01.2008 — 4851 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли населенные пункты: Чапаевка (Сельцы), Хвостово (Казанское), Кокошки, Дудорово, Горлово, Елуево и другие.
Деревни Ново-Каликино и Старо-Каликино вошли в состав посёлка Заволжский.

Известные люди 
 В деревне Дмитровское родился Герой Советского Союза Алексей Тимофеевич Аболихин.

Археология 
Избрижский могильник X—XII веков (Избрижье-1) в селе Избрижье известен находками большого количества украшений древнерусского костюма: застёжки-фибулы, браслеты, перстни, шейные гривны; украшений головного убора: браслетообразные височные кольца с завязанными концами изготовлены из серебряной проволоки. Могильник был отнесён Ф. Х. Арслановой к культуре кривичей.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Калининского района Тверской области